

Échappée 

 Échappée, en cyclisme : ensemble de concurrents qui lors d'une compétition parvient à quitter le groupe des coureurs.
 Échappée, en hockey sur glace : le fait pour un joueur de se trouver face au gardien adverse.
 Échappée, en musique : note de musique intentionnellement non harmonique.
 Échappée, en danse : pas de danse.

Voir aussi 

 Échappé (ou fumble), dans le football canadien : perte de contrôle du ballon à l'intérieur de la surface de jeu.